Az Álmok Háza
 Az Álmok Háza, Agatha Christie kilenc novelláját tartalmazó kötet címe
Álmok háza
 Álmok háza, Pauline Gedge történelmi regénye
 Álmok háza – a Fosterék háza képzeletbeli barátoknak című animációs televíziós sorozat egyik alternatív címe
Álmokháza
 Álmokháza (1929) Heltai Jenő regénye